Michail Murawjow ist der Name folgender Personen:

* Michail Artemjewitsch Murawjow (1880–1918), russischer Militär
 Michail Nikolajewitsch Murawjow (1845–1900), russischer Diplomat und Politiker
 Michail Nikolajewitsch Murawjow-Wilenski (1796–1866), russischer Militär und Staatsmann
 Michail Muravjov (1757–1807), russischer Dichter und 1796 Kurator der Universität Moskau